Игорь Викторович Гаврилов (род. 5 июня 1952 года, Москва) — советский и российский фотожурналист. Обладатель премии «World Press Photo» (1989).

Биография 
Родился 5 июня 1952 года в Москве. Увлёкся фотографией во время учёбы в школе. С 14 лет его фотографии начали печатать в «Пионерской правде» и других изданиях.

В 1970 году стал победителем Всесоюзного конкурса среди выпускников школ «Проходной балл», что дало ему право внеконкурсного поступления на факультет журналистики Московского государственного университета.

В 1975 году стал фотокорреспондентом журнала «Огонёк», в котором работал до 1988 года. В 1986 году Игорь Гаврилов стал одним из немногих фотожурналистов СССР, которые широко освещали аварию на Чернобыльской АЭС. В 1987 году принимал участие в знаменитом проекте «Один день из жизни СССР».

В 1988 году был приглашён издательством «National Geographic» для съёмок книги «The Soviet Union Today».

В 1988 году стал московским корреспондентом от журнала «Time». В дальнейшем его снимки публиковались во многих престижных мировых изданиях: Paris Match, Le photo, Stern, Der Spiegel, The Independent, Elle и многих других.

В 1988 году его репортаж о землетрясении в Армении был напечатан в британской газете «The Independent».

В 1989 году после персональной выставки Гаврилова на первом фестивале «Visa pour l’Image» в Перпиньяне, французская пресса назвала его «le reporter de shock».

В 1990 году стал участником ежегодной встречи и слайд-шоу лучших фотографов Америки в Сан-Диего, Калифорния.

С конца 1990-х Гаврилов работал фотокорреспондентом немецкого журнала «Focus» по России и СНГ.

С 2009 по 2014 год являлся руководителем российского направления в европейском фотоагентстве «East News».

Много лет преподаёт фотографию в России и за рубежом. По приглашению университета Брукса (Калифорния, Санта-Барбара) читал мастер-классы по фотожурналистике для студентов.

Участник большого количества коллективных и персональных выставок в России и за рубежом.

Работы Гаврилова хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, в том числе Музее Москвы, Галерее имени братьев Люмьер и других.

Обладатель множества отечественных и международных призов, премий и званий в области фотографии и фотожурналистики.

Лауреат многих российских и международных конкурсов, в том числе обладатель самого престижного приза среди профессиональных фотожурналистов «Золотой глаз» международного конкурса «World Press Photo».

Награды 
 1976, 1985 — лауреат премии журнала «Огонёк».
 1983 — золотая медаль биеннале фотографии «Europa 83»
 1988 — лауреат премии московской организации Союза журналистов СССР.
 1988 — номинация журнала «Time» — «Лучший фотограф года».
 1988 — диплом Всемирной организации здравоохранения.
 1989 — диплом и специальный приз фирмы «Ilford Photo» «За большой вклад в развитие фотографии».
 1989 — диплом и медаль Союза журналистов СССР, Министерства культуры СССР, Государственного комитета СССР по печати «За выдающийся вклад в развитие фотографии, в науке, искусстве и журналистике».
 1989 — премия «Золотой глаз» международного конкурса «World Press Photo»
 1989 — международный конкурс фотографии, посвященный 150-летию изобретения фотографии (Венгрия) — лучшая фотография выставки, специальный приз большая золотая медаль фирмы «Kodak», специальный приз большая золотая медаль фирмы «Forte».
 1989 — международная фотоконкурс «InterPressPhoto» (Корея) — золотая и серебряная медали.
 1993 — лауреат конкурса «Nikon photo contest international».
 2016 — премия «Золотой глаз России». Диплом Союза журналистов России и Международной гильдии профессиональных фотографов средств массовой информации. Звание академика «За выдающиеся достижения в области профессиональной фотографии».

Персональные фотовыставки 
 1989 — Перпиньян (Франция), фестиваль «Visa pour l’Image».
 2009 — Москва, Фотосалон «Звёзды мировой фотографии». Выставка «Собственный взгляд Игоря Гаврилова».
 2010 — Нюренберг, Германия. «Моя Германия».
 2011 — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург — «Необыкновенная Италия».
 2012 — Углич, фестиваль «Фотопарад».
 2012 — Москва, Музей и общественный центр им. А. Сахарова, Центр Документальной фотографии «FOTODOC».
 2016 — Санкт-Петербург. Росфото. «Игорь Гаврилов. Собственный взгляд».
 2017 — Витебск — персональная выставка в рамках международного фото фестиваля «Фотокрок».
 2017 — Новосибирск. «Пары».
 2017 — Новороссийск. «Я видел это». Ретроспектива — 120 работ.
 2018 — Москва. Музей Москвы «Униформы Москвы».
 2018 — Углич, фестиваль «Фотопарад». «Я видел это». Ретроспектива.
 2018 — Пловдив (Болгария). Фотовыставка «Я видел это».

Книги и фотоальбомы 
 A Day In The Life Of The Soviet Union. Photographed by 100 at the worlds leading photojournalist on One day May 15, 1987. Collins Pablishers. Inc. New York, 1987.
 Changing Reality Recent Soviet Photography — Starwood Publishing, INC, 1987.
 Чернобыльский дневник. Планета, 1987.
 Альманах. Фото — 89. Планета, 1989.
 The Soviet Union Today. National Geographic Sosiety, Washington D.c., 1990.
 RussianCentury. (Русский век. Сто лет истории России в фотографиях). Random House, N.Y., 1994.
 Chernobyl. Leader-Invest Inc. London Editions, 1996.
 Russia. London & Flint River Editions Great Britain, 1998.
 СССР 1917—1991. История в фотографиях. Музей Московский Дом фотографии, 1987.
 100 лет с Россией. Вожди и люди. «Огонёк», 1999.
 ФОТО 60-70. Антология русской фотографии XX века. «Русский проект», 2007.
 Иконы. 1960—1980. «Русский проект», 2010.
 Намедни. Все тома. Издательская группа « Азбука — Аттикус».

Источники 
 Журнал «LePhoto». Специальный выпуск о советской фотографии, июль 1989.
 Журнал «Смена», октябрь 1990.
 Журнал «Журналист», февраль-март 1992.
 Журнал «Лица», сентябрь 2007.
 Журнал «Русский репортер», июнь 2008.
 Журнал «Фототехника», сентябрь 2009.
 Журнал «Интервью», март 2010.
 Журнал «Digital Photo», 2011.
 Журнал «Журналист», 2017.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на Росфото